Еналди́ев (Еналди́ева) () — осетинская фамилия. Известные носители:
 Еналдиев, Асланбек Иналович (1947—2015) — советский штангист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Еналдиев, Вахтанг Давидович (? — 2009) — хореограф и актёр, народный артист Республики Южная Осетия.

 Еналдиева, Анжела Асланбековна — чемпионка мира и Европы по армспорту, заслуженный мастер спорта.
 Еналдиева, Регина Асланбековна (род. 1982) — чемпионка мира и Европы по армспорту, заслуженный мастер спорта (2001).